Assis ist der Familienname folgender Personen:

 Afonso Celso de Assis Figueiredo Júnior (1860–1938), brasilianischer Dichter, Historiker und Politiker
 António de Assis Júnior (1877–1960), angolanischer Journalist, Romancier und Rechtsanwalt
 Antônio de Assis Ribeiro (* 1966), brasilianischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Belém do Para
 Antônio Augusto de Assis (1863–1961), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Bischof von Jaboticabal
 Benedito de Assis da Silva (1952–2014), brasilianischer Fußballspieler
 Diego Assis (* 1987), brasilianischer Fußballspieler 
 Francisco Assis (* 1965), portugiesischer Politiker
 Francisco de Assis Dantas de Lucena (* 1963), brasilianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Francisco de Assis de Távora (1703–1759), portugiesischer Adliger und Militär, Vizekönig von Portugiesisch-Indien
 João Alves de Assis Silva (* 1987), brasilianischer Fußballspieler, siehe Jô
 Lourival Assis (* 1984), genannt Assis, brasilianischer Fußballspieler
 Machado de Assis (1839–1908), brasilianischer Autor
 Mário Dionísio de Assis Monteiro (1916–1993), portugiesischer Schriftsteller und Maler
 Mauricio Medeiros de Assis, brasilianischer Diplomat
 Mussa José Assis († 2013), brasilianischer Journalist
 Nuno Assis (* 1977), portugiesischer Fußballspieler
 Raymundo Damasceno Assis (* 1937), emeritierter Erzbischof von Aparecida in Brasilien
 Roberto de Assis Moreira (* 1971), brasilianischer Fußballspieler, siehe Roberto Assis
 Rogério de Assis Silva Coutinho (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Ronaldo de Assis Moreira (* 1980), brasilianischer Fußballspieler, siehe Ronaldinho
 Sebastián Assis (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Sebastião Assis de Figueiredo (1949–2007), brasilianischer römisch-katholischer Bischof

Assis bezeichnet:
 den Ort Assis (São Paulo), eine Gemeinde in São Paulo
 die Assis (Grundierung) in der spätmittelalterlichen Holzschnitzerei und Buchmalerei

Siehe auch:
 Asis
 Assi